El título de Jacobo III puede hacer referencia a:

 Jacobo III de Escocia (1460–1488);
 Jacobo Francisco Estuardo, el «Viejo Pretendiente» (1688–1766).